Mauer může být

zeměpisné označení obce nebo jejho část

v Rakousku
 Mauer, dříve předměstí Vídně, nyní její 23. okres
 Mauer (Glanegg), místní část obce Glanegg, okres Feldkirchen, Korutansko
 Mauer (Kappel), místní část obce Kappel am Krappfeld, okres Sankt Veit an der Glan, Korutansko
 Mauer (Amstetten), také Mauer-Öhling, místní část města  Amstetten, Dolní Rakousko
 Mauer (Melk), místní část obce Dunkelsteinerwald u Melku, Dolní Rakousko
 Mauer (Neumarkt an der Ybbs), místní část města Neumarkt an der Ybbs, Dolní Rakousko
 Mauer (Wallern), místní část městyse Wallern an der Trattnach, okres  Griskirchen, Horní Rakousko

v Německu
 Mauer (Baden), obec v zemském okrese Rýn-Neckar v Badensku-Württembersku

 příjmení
 Cyprián Mauer († 1630), jihočeský varhaník

jiné
 Mauer 1, spodní čelist předvěkého člověka, nazvaná podle obce Mauer, místa nálezu
 die Mauer, německy zeď

podobné
 Maurer
 Maur